Schepen
HMS Hornet
USS Hornet (doorverwijspagina)

Vliegtuigen
F/A-18 Hornet, een straaljager
CF-18 Hornet, een Canadese varriant
F/A-18E/F Super Hornet
De Havilland Hornet, een vliegtuig
De Havilland Hornet Moth

Wapens
Medium Mark C Hornet, een Britse tank
AGM-64 Hornet, een experimentele Amerikaanse raket.

Transport:
AMC Hornet, een auto gemaakt van 1970 t/m 1977.
Hudson Hornet, een auto gemaakt van 1951 t/m 1957

Overig:
Hornet (achtbaan), een stalen achtbaan in Wonderland Amusement Park
Hornet (Marvel), drie personages van Marvel Comics
Hornet (strip), een Britse strip uit de jaren 60 en 70 van de 20e eeuw.
New Orleans Hornets, een basketbalteam